Садовский сельский совет (укр. Садівська сільська рада) — многозначный термин; топоним.

На территории Украины 

  — входит в состав Арбузинского района Николаевской области Украины.
  — входит в состав Барышевского района Киевской области Украины.
 Садовский сельский совет — входит в состав Белозёрского района Херсонской области Украины.
 Садовский сельский совет — входит в состав Голопристаньского района Херсонской области Украины.
  — входит в состав Гощанского района Ровенской области Украины.
  — входит в состав Коростышевского района Житомирской области Украины.
 Садовский сельский совет — входит в состав Лозовского района Харьковской области Украины.
  — входит в состав Луцкого района Волынской области Украины.
  — входит в состав Монастырисского района Тернопольской области Украины.
 Садовский сельский совет — входит в состав Сумского района Сумской области Украины.
  — входит в состав Шахтёрского района Донецкой области Украины.

На территории Российской Федерации 

Садовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Садовский сельсовет — в Благовещенском районе Амурской области, упразднён к 2006 году.
 Садовский сельсовет — в Тамбовском районе Амурской области.
 Садовский сельсовет — в Кетовском районе Курганской области.
 Садовский сельсовет — в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Садовский сельсовет, с 2004 года село Садовое — в Арзгирском районе Ставропольского края, упразднён в 2020 году.

См. также 
 Садовский